Šentvid steht für folgende geografische Objekte:

in Italien:
 Šentvid na Teru, slowenischer Name der Gemeinde San Vito al Torre, Region Friaul-Julisch Venetien, Italien

in Österreich:
 Šentvid ob Glini, slowenischer Name der Stadtgemeinde Sankt Veit an der Glan, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten

in Slowenien:
 Šentvid, seit 1952: Podnanos, Ortschaft in der Gemeinde Vipava
 Šentvid (Ljubljana), Stadtbezirk von Ljubljana
 Šentvid pri Grobelnem, Ortschaft in der Gemeinde Šmarje pri Jelšah
 Šentvid pri Lukovici, Ortschaft in der Gemeinde Lukovica
 Šentvid pri Planini, Ortschaft in der Gemeinde Šentjur
 Šentvid pri Stični, Ortschaft in der Gemeinde Ivančna Gorica
 Šentvid pri Zavodnju, Ortschaft in der Gemeinde Šoštanj